Дворже́цький — польське прізвище.

Відомі носії:
 Дворжецький Євген Вацлавович
 Дворжецький Васлав Янович
 Дворжецький Владислав Вацлавович

Польські прізвища